

Patronyme 

 Johann Gottlob Friedrich von Bohnenberger (1765-1831), un astronome, mathématicien et physicien allemand.
 Stefan Bohnenberger (1959-), un artiste contemporain allemand.

Toponyme 

 Bohnenberger, un cratère lunaire,